El término Bruegel puede referirse a:

 Bruegel, organización europea con sede en Bélgica, creada en el 2005.

También, Brueghel o Bruegel es el apellido de varios pintores flamencos, todos de la misma familia:

 Pieter Brueghel el Viejo (c.1525-1569), el más famoso de los miembros de la familia, y el único que firmó sus telas como Bruegel;
 Pieter Brueghel el Joven (1564-1638), hijo del anterior;
 Jan Brueghel el Viejo (1568-1625), también hijo del primero y hermano del anterior, también conocido como Brueghel de Velours;
 Jan Brueghel el Joven (1601-1678), hijo de Jan Brueghel el Viejo;
 Abraham Brueghel (1631-1690), bisnieto de Pieter Brueghel el Viejo.

Árbol genealógico